Пахикорміди (Pachycormidae) — вимерла родина морських променеперих риб, що існувала протягом мезозойської ери. Зв'язок цієї родини з іншими вимерлими та сучасними рибами остаточно не встановлений, тому її виділяють у монотиповий ряд Pachycormiformes.

Опис 
Вони характеризуються тим, що мали зубчасті грудні плавці, короткі черевні плавці і кістляве рило. Деякі великі представники групи були фільтраторами, що живились планктоном. Таким чином, вони займали нішу сучасних вусатих китів. Лідзихтіс (Leedsichthys problematicus) сягав понад 20 м завдовжки і вважається найбільшою кістковою рибою за всю еволюційну історію.

Філогенія 
Філогенетична кладограма згідно з Friedman et al. (2010).

Часова лінія родів

Примітки

Посилання 
 http://www.courtenaymuseum.ca/paleo/paleo/pachycor.html
 https://web.archive.org/web/20081025044133/http://www.palaeos.com/Vertebrates/Units/100Neopterygii/100.600.html
 http://www.sciencemag.org/cgi/data/327/5968/990/DC1/1

Вимерлі родини риб
†